Le Parti nationaliste d'Australie
 Le Parti nationaliste du Bangladesh
 Le  (2008-2010)
 Le Kuomintang (« Parti nationaliste »), en Chine
 Le 
 Le Parti nationaliste (Côte d'Ivoire)
 Le Parti nationaliste basque (, PNV, , EAJ), en Espagne (fondé en 1895)
 En France :
 Le Parti nationaliste (Troisième République)
 Le Parti nationaliste (1958-1959)
 Le Parti nationaliste français (1983)
 Le Parti nationaliste (Grèce)
 Le Parti nationaliste (Iran)
 Le  (1918-1977)
 Le  (années 1930-1940)
 Le Parti nationaliste (Malte)
 Le Parti nationaliste suisse
 Le Parti des Suisses nationalistes
 Le Parti nationaliste (Turquie)
 Le Parti nationaliste du Québec
 Le Parti nationaliste (Philippines)
 Le Parti nationaliste (Portugal)
 Le Việt Nam Quốc Dân Đảng (« Parti nationaliste vietnamien », fondé en 1927)
 Le Zanzibar Nationalist Party (« Parti nationaliste zanzibarien »)

Voir aussi

Articles connexes 
 
 Nationalisme
 Rexisme